Занемысль () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Сьрёдский повят (Великопольское воеводство), Великопольское воеводство. Население — 6258 человек (на 2008 год).

Сельские округа 
 Божыдар
 Бжостек
 Винна
 Езоры-Вельке
 Занемысль
 Зволя
 Кемпа-Велька
 Ленкно
 Любонец
 Любонечек
 Мондре
 Пигловице
 Плачки
 Полесе
 Польвица
 Снециска
 Чарнотки
 Яшково

Прочие поселения 
 Вышаково
 Вышаковске-Хубы
 Дембице
 Доброчин
 Доливец-Лесьны
 Езорске-Хубы
 Езоры-Мале
 Зофювка
 Кемпа-Мала
 Людвиково
 Майданы
 Пигловске-Хубы
 Польвица-Хубы
 Потахы
 Хубы

Соседние гмины 
 Гмина Ксёнж-Велькопольски
 Гмина Курник
 Гмина Кшикосы
 Гмина Сьрем
 Гмина Сьрода-Велькопольска

Примечания

Ссылки 
 

Гмины Великопольского воеводства